Nucleu se poate referi la:

În știință:
 Nucleu atomic, colecție de protoni și neutroni în centrul unui atom, în care se concentrează aproape toată masa și reprezintă sarcina pozitivă a atomului
 Nucleu celular, structură mică sferică într-o celulă care conține ADN-ul și controlează activitatea celulei
 Nucleu (neuroanatomie), structură de sistem nervos central formată mai ales din materie cenușie
 Nucleu (cometă), miezul solid al unei comete
 Nucleu (sistem de operare), numit și kernel
 , concept algebric, și el denumit alternativ kernel și notat cu ker

Vezi și:
 Nuclear